Rosa Liarte Alcaine (Fuengirola, 13 de abril de 1984) es una profesora española.

Biografía 
Licenciada en Historia por la Universidad de Málaga en 2007, aprobó las oposiciones en 2010 e inició su labor docente como profesora de Geografía e Historia en el IES Vega de Mijas, en Las Lagunas, donde ejerció durante dos años, y en el IES Las Lagunas, también en Las Lagunas, donde trabajó otros dos años. En 2014 se trasladó al IES Cartima, en Estación de Cártama, donde fue parte del equipo directivo y coordinadora TIC, y en 2018 se trasladó a Fuengirola, donde ejerció en el IES Eduardo Janeiro como docente, coordinadora TIC y jefa del Departamento de Historia.

En el ámbito de la formación del profesorado, inició su trayectoria en 2010 en el Centro de Enseñanza del Profesorado (CEP) de Marbella-Coín; su labor se centra en la enseñanza del uso de las TICS a otros docentes, así como nuevas metodologías como ABP, aula invertida o Mobile Learning, entre otras. También colabora con otros CEP y otras entidades como Apple Education Trainer, Apple Distinguished Educator, Google Trainer o Google Innovator, además de ser embajadora de aplicaciones educativas como Book Creator, Explain Everything, Touchcast, Flipgrid, BrainPop o Evernote.

En 2014 fue coautora del libro Artefactos Digitales, de la editorial Grao, en 2015 de la obra One Best Thing – Cómo usar iDoceo paso a paso, y en 2017 del libro The Flipped Learning, guía gamificada para novatos y no tan novatos, además de diversos artículos como el monográfico «Comprometidos con el futuro de la educación» en la revista Magisterio. Es la creadora del proyecto #merezcounacalle, que lucha por la igualdad de hombres y mujeres en el nombre de las calles.

Premios y reconocimientos 

 Primer Premio SIMO Educación a la Innovación Educativa 2014.

 Primer Premio Escuelas para la Sociedad Digital 2015, por la Fundación Telefónica.
 Accésit Certamen Docente Innovador 2016, por la Fundación Amancio Ortega.
 Premio Meridiana 2018, por la Junta de Andalucía.
 Premio Reconocidas 2018 por la Diputación Provincial de Málaga.
 Premio Blogs Educativos 2018, por Tumaster.com.

Referencias

Enlaces externos 

Blog Lecciones de Historia

Profesoras de España
Nacidos en Fuengirola